Cantonul Sarreguemines-Campagne este un canton din arondismentul Sarreguemines, departamentul Moselle, regiunea Lorena, Franța.

Comune 

|-
| Bliesbruck || align="right" |  || align="right" | 57200 || align="right" | 57091
|-
| Blies-Ébersing || align="right" | 610 || align="right" | 57200 || align="right" | 57092
|-
| Blies-Guersviller || align="right" | 605 || align="right" | 57200 || align="right" | 57093
|-
| Frauenberg || align="right" | 550 || align="right" | 57200 || align="right" | 57234
|-
| Grosbliederstroff || align="right" | 3 311 || align="right" | 57520 || align="right" | 57260
|-
| Grundviller || align="right" | 672 || align="right" | 57510 || align="right" | 57263
|-
| Guebenhouse || align="right" | 402 || align="right" | 57510 || align="right" | 57264
|-
| Hambach || align="right" |  || align="right" | 57910 || align="right" | 57289
|-
| Hundling || align="right" |  || align="right" | 57990 || align="right" | 57340
|-
| Ippling || align="right" | 759 || align="right" | 57990 || align="right" | 57348
|-
| Lixing-lès-Rouhling || align="right" | 915 || align="right" | 57520 || align="right" | 57408
|-
| Loupershouse || align="right" | 966 || align="right" | 57510 || align="right" | 57419
|-
| Neufgrange || align="right" |  || align="right" | 57910 || align="right" | 57499
|-
| Rémelfing || align="right" |  || align="right" | 57200 || align="right" | 57568
|-
| Rouhling || align="right" |  || align="right" | 57520 || align="right" | 57598
|-
| Sarreinsming || align="right" | || align="right" | 57905 || align="right" | 57633
|-
| Wiesviller || align="right" | || align="right" | 57200 || align="right" | 57745
|-
| Wittring || align="right" | 801 || align="right" | 57905 || align="right" | 57748
|-
| Wœlfling-lès-Sarreguemines || align="right" | 713 || align="right" | 57200 || align="right" | 57750
|-
| Woustviller || align="right" | || align="right" | 57915 || align="right" | 57752
|-
| Zetting || align="right" | 854 || align="right" | 57905 || align="right" | 57760
|}
 
 

Cantoane în Moselle